Чемпионат Великобритании по снукеру 2010 (, также известен как 2010 12BET.com UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Телфорде, Англия, с 4 по 12 декабря 2010 года.

Победителем стал триумфально вернувшийся после дисквалификации Джон Хиггинс, в финале переигравший Марка Уильямса со счётом 10:9.

Призовой фонд 
Победитель: £ 100 000 
Финалист: £ 46 000 
Полуфиналисты: £ 23 250 
Участники 1/4: £ 16 450 
Участники 1/8: £ 12 050 
Участники 1/16: £ 8 750 
Четвертый раунд квалификации: £ 5 500 
Третий раунд квалификации: £ 2 300

Высший брейк в квалификации: £ 500 
Высший брейк в финальной части: £ 5 000
 
Всего: £ 625 000

Примечательные факты 
 После длительного перерыва вернулся к активной судейской практике Пол Коллиер. Он прекратил сотрудничество с WPBSA в 2005 году из-за финансовых разногласий и был в последние годы бессменным рефери в Премьер-лиге — промоутерском проекте Барри Хирна.
 В проигранном полуфинальном матче Шон Мёрфи набрал рекордную безответную серию — 517 очков против Марка Уильямса и со счёта 3:6 вышел вперёд 8:6, но в итоге уступил в матче.
 В финальном матче Джон Хиггинс отставал 5:9, а при счёте 7:9 ему требовался снукер для выигрыша партии. В результате тот фрейм, а в конце концов, и весь матч, он выиграл.

Результаты 
Всего в чемпионате Великобритании участвуют 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли с 23 ноября по 1 декабря 2010 в Академии снукера, Шеффилд, Англия.

Сенчури брейки

Квалификация 
 136, 132 Джимми Уайт
 136 Курт Мэфлин
 135, 122 Лиам Хайфилд
 134 Сяо Годун
 132, 104 Джейми Джонс
 129 Майкл Уайт
 126, 104 Род Лоулер
 126 Рики Уолден
 123, 111 Джеймс Уоттана
 123 Барри Пинчес
 122 Эндрю Хиггинсон
 122 Стивен Ли
 117, 100 Райан Дэй
 117 Эльфи Бёрден
 115 Иан Маккалох
 115 Мэттью Стивенс
 114 Дэйв Харольд
 114 Фергал О'Брайен
 112 Бен Вулластон
 111 Энтони Макгилл
 109, 103, 102 Дэвид Гилберт
 109 Джек Лисовски
 105 Мартин Гоулд
 104 Джадд Трамп
 102 Патрик Уоллес
 101 Стюарт Бинэм
 100 Кирен Уилсон

Основной турнир 
 143, 109, 103, 100 Марк Джойс
 142 Джейми Коуп
 142, 106 Стюарт Бинэм
 141, 130, 114, 113, 100 Марк Аллен
 138, 100 Марко Фу
 137, 137, 135, 134, 127, 122, 106 Стивен Магуайр
 137, 136, 126, 125, 120, 113, 105 Нил Робертсон
 137, 137 Стивен Ли
 135, 131, 103, 101 Дин Цзюньхуэй
 135 Джадд Трамп
 131 Патрик Уоллес
 131, 129, 107, 101, 100 Шон Мёрфи
 126 Том Форд
 125 Марк Дэвис
 120, 104 Кен Доэрти
 115 Джимми Уайт
 113 Питер Эбдон
 110, 107 Эндрю Хиггинсон
 109 Марк Селби
 105, 105, 100, 100 Джон Хиггинс
 104 Стивен Хендри
 103 Мэттью Стивенс
 100 Грэм Дотт

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2010 год в снукере